Gebidem steht für:

 Gebidem, andere Schreibweise für Gibidum (Berg), Bezirk Visp, Kanton Wallis
 Gebidem, andere Schreibweise für den Stausee Gibidum, Kanton Wallis
 Sender Gebidem, Rundfunksendeanalge auf dem Berg Gibidum, Bezirk Visp, Kanton Wallis